The Missing Million ist
 der Originaltitel eines Romans von Edgar Wallace, siehe Die verschwundene Million
 der Titel einer Verfilmung des gleichnamigen Edgar-Wallace-Romans, siehe The Missing Million (1942)

 Siehe auch
 Die unheimlichen Briefe, Film auf der Basis des Romans The Missing Million von 2002